Губбе́т-Шад-ель-Аю́н — бухта, розташована в північній частині Суецької затоки Червоного моря. Розташована в межах Єгипту. Береги вкриті солончаками, тут знаходиться урочище Айюк-Муса.

Затоки Червоного моря
Затоки Єгипту